Wilhelm Gottlieb Tafinger ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Gottlieb Tafinger (Theologe) (1691–1757), deutscher Theologe und Geistlicher, Abt von Adelberg
 Wilhelm Gottlieb von Tafinger (1760–1813), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer